Hagmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hagmaier (1680–1746), deutscher evangelischer Theologe
 Leontine Hagmaier (1862–1931), deutsche Pädagogin